Нижче наведено список 357 муніципалітетів департаменту Мен і Луара.

Деякі колишні мунципалітети:

Мен і Луара

Мен і Луара